Daniel Giménez puede referirse a:

 Daniel Giménez Cacho (1961-), actor mexicano;
 Daniel Giménez Hernández (1983-), futbolista español;
 Daniel G. Giménez (1977-), futbolista argentino;
 Daniel Giménez Sánchez (1980-), fundador Trovit;
 Daniel Giménez,  árbitro argentino.